Dit is een lijst van planetoïden 102401-102500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102401 - || 1999 TY169 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102402 - || 1999 TS171 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102403 - || 1999 TB172 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102404 - || 1999 TJ172 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102405 - || 1999 TP172 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102406 - || 1999 TR173 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102407 - || 1999 TW174 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102408 - || 1999 TM175 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102409 - || 1999 TN175 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102410 - || 1999 TS175 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102411 - || 1999 TB177 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102412 - || 1999 TZ179 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102413 - || 1999 TC181 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102414 - || 1999 TA182 || 11 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102415 - || 1999 TH183 || 11 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102416 - || 1999 TL184 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102417 - || 1999 TN184 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102418 - || 1999 TN187 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102419 - || 1999 TD189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102420 - || 1999 TC190 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102421 - || 1999 TZ190 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102422 - || 1999 TW191 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102423 - || 1999 TJ192 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102424 - || 1999 TD194 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102425 - || 1999 TN194 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102426 - || 1999 TY196 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102427 - || 1999 TK200 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102428 - || 1999 TD201 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102429 - || 1999 TD202 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102430 - || 1999 TG204 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102431 - || 1999 TL205 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102432 - || 1999 TA207 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102433 - || 1999 TL209 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102434 - || 1999 TD210 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102435 - || 1999 TN210 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102436 - || 1999 TX211 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102437 - || 1999 TY212 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102438 - || 1999 TJ213 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102439 - || 1999 TQ213 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102440 - || 1999 TW213 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102441 - || 1999 TX213 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102442 - || 1999 TZ214 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102443 - || 1999 TB215 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102444 - || 1999 TT215 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102445 - || 1999 TF216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102446 - || 1999 TO216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102447 - || 1999 TR216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102448 - || 1999 TS216 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102449 - || 1999 TC217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102450 - || 1999 TD217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102451 - || 1999 TL217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102452 - || 1999 TV217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102453 - || 1999 TW217 || 15 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102454 - || 1999 TY218 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102455 - || 1999 TU220 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102456 - || 1999 TJ221 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102457 - || 1999 TP221 || 2 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102458 - || 1999 TH225 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102459 - || 1999 TD226 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102460 - || 1999 TN226 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102461 - || 1999 TG227 || 1 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102462 - || 1999 TE229 || 4 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102463 - || 1999 TD230 || 3 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102464 - || 1999 TG230 || 3 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102465 - || 1999 TB231 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102466 - || 1999 TW232 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102467 - || 1999 TA233 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102468 - || 1999 TV234 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102469 - || 1999 TC237 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102470 - || 1999 TQ239 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102471 - || 1999 TN241 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102472 - || 1999 TT242 || 4 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102473 - || 1999 TW244 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102474 - || 1999 TZ245 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102475 - || 1999 TA246 || 7 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102476 - || 1999 TC246 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102477 - || 1999 TQ247 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102478 - || 1999 TN248 || 8 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102479 - || 1999 TQ250 || 9 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102480 - || 1999 TW250 || 9 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102481 - || 1999 TG252 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102482 - || 1999 TH252 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102483 - || 1999 TA253 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102484 - || 1999 TU256 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102485 - || 1999 TQ258 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102486 - || 1999 TY258 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102487 - || 1999 TF260 || 10 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102488 - || 1999 TU260 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102489 - || 1999 TC262 || 13 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102490 - || 1999 TD264 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102491 - || 1999 TK264 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102492 - || 1999 TG265 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102493 - || 1999 TW265 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102494 - || 1999 TQ273 || 5 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102495 - || 1999 TH274 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102496 - || 1999 TT277 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102497 - || 1999 TY278 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102498 - || 1999 TQ280 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102499 - || 1999 TD282 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102500 - || 1999 TG283 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten